Дивізіон 2: 1932–33 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Єфле» ІФ (Євле), ІФК Норрчепінг, «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг) і Гальмстад БК.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Єфле» ІФ (Євле) і Гальмстад БК.

Турнірні таблиці

Північна група 1932–33 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||13||2||3||65||24||+41||28
|-
|2||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||13||1||4||58||28||+30||27
|-
|3||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||8||4||6||31||32||-1||20
|-
|4||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||7||6||5||26||27||-1||20
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Кумла
|18||8||3||7||32||34||-2||19
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Гренгесберг
|18||6||2||10||37||51||-14||14
|-
|7||style="text-align: left;"|«Брюнес» ІФ (Євле)
|18||6||2||10||22||49||-27||14
|-
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||5||3||10||32||36||-4||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||6||1||11||26||45||-19||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Еребру ІК
|18||4||4||10||31||34||-3||12
|}

Східна група 1932–33 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Норрчепінг
|18||12||2||4||63||29||+34||26
|-
|2||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||10||5||3||45||25||+20||25
|-
|3||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||9||6||3||38||29||+9||24
|-
|4||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||7||3||8||42||47||-5||17
|-
|5||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||6||5||7||38||49||-11||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Мутала АІФ
|18||7||2||9||42||37||+5||16
|-
|7||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||5||6||7||28||42||-14||16
|-
|8||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||5||5||8||29||38||-9||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм)
|18||5||3||10||36||41||-5||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|18||3||5||10||24||48||-24||11
|}

Західна група 1932–33 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)
|18||13||2||3||59||33||+26||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||11||2||5||48||31||+17||24
|-
|3||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||10||3||5||49||35||+14||23
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||9||3||6||50||35||+15||21
|-
|5||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||8||3||7||47||40||+7||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Сурте ІС
|18||8||2||8||39||46||-7||18
|-
|7||style="text-align: left;"|Слоттсбрунс ІФ
|18||6||4||8||34||41||-7||16
|-
|8||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||5||4||9||25||33||-8||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| «Майорнас» ІК (Гетеборг)
|18||3||3||12||23||46||-23||9
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Дегерфорс ІФ
|18||4||0||14||29||63||-34||8
|}

Південна група 1932–33 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
||18||14||1||3||56||26||+26||29
|-
|2||style="text-align: left;"| БК «Дротт» (Гельсінгборг)
||18||11||3||4||49||32||+17||25
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
||18||9||4||5||57||47||+10||22
|-
|4||style="text-align: left;"|Лундс БК
||18||10||1||7||62||42||+20||21
|-
|5||style="text-align: left;"| «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)
||18||8||5||5||39||41||-2||21
|-
|6||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
||18||5||5||8||45||45||0||15
|-
|7||style="text-align: left;"|Мальме БІ
||18||6||3||9||33||43||-10||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Геганес БК
||18||4||5||9||33||45||-12||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Кальмар АІК
||18||5||1||12||25||46||-21||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Карлсгамн
||18||2||4||12||27||65||-38||8
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 «Єфле» ІФ (Євле) - ІФК Норрчепінг 3-1, 4-2
 Гальмстад БК - «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)  3-0, 1-0

«Єфле» ІФ (Євле) та Гальмстад БК підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1932 у Швеції
1933 у Швеції